Айдов — фамилия; имеет женскую форму Айдова.

 Айдов, Дмитрий Михайлович (род. 1982) — российский футболист.

 Айдова, Екатерина Валерьевна (род. 1991) — казахстанская конькобежка.